Sicília
Língua siciliana — língua românica falada na Sicília
Siciliana — dança tradicional barroca
Livraria Siciliano — tradicional rede brasileira de livrarias

Desambiguações de gentílicos